Шраер — фамилия.
 Шраер, Альфред Бенович (1922—2015) — музыкант, деятель польской культуры, участник украинско-польско-еврейского диалога.
 Шраер, Максим Давидович (род. 1967) — российско-американский двуязычный прозаик, поэт, литературовед и переводчик, профессор.
 Шраер, Теодор Израилевич (1929—2018) — доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Составные фамилии 
 Шраер-Петров, Давид Петрович (настоящее имя Давид Пейсахович Шраер; род. 1936) — русский поэт, прозаик, иммунолог и микробиолог.